Филипповское — название населённых пунктов в России:

 Филипповское — село в Киржачском районе Владимирской области.
 Филипповское — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Филипповское — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Филипповское — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Филипповское — село в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Филипповское общество
 Филипповское сельское поселение
 Филипповское согласие
 Филипповка